"Miacis" exiguus је изумрла врста плаценталних сисара из кладуса Carnivoraformes, која је у периоду раног еоцена настањивала подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Систематика

Историја класификације 
Врста "Miacis" exiguus је раније била уврштена унутар изумрлог рода Miacis, но у каснијим истраживањима је ова врста препозната као засебан представник кладуса Carnivoraformes.

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе врсте "Miacis" exiguus.

Временска распрострањенст врсте "Miacis" exiguus унутар кладуса Carnivoraformes

Види још 
 Класификација сисара
 Carnivoraformes

Референце 

†
Изумрли сисари Северне Америке
Несврстане врсте сисара